Nastasi ist der Familienname der folgenden Personen:

 Michele Nastasi (* 1980), italienischer Fotograf
 Mirjam Nastasi (* 1946), deutsche Flötistin, Musikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Ugo Nastasi (* 1993), französisch-luxemburgischer Tennisspieler